Sussex County kan henvise til:

I Australien:
 Sussex County, Western Australia

I USA:
 Sussex County, Delaware
 Sussex County, New Jersey
 Sussex County, Virginia

I England:
 Sussex, også kendt som "the County of Sussex"
 Royal Sussex County Hospital i Brighton